Imię i nazwisko 2 kasztelanów kruszwickich
 Grzegorz Zakrzewski (starszy) herbu Ogończyk, syn Józefa kasztelana małogoskiego, kasztelan kruszwicki
 Grzegorz Zakrzewski (młodszy) herbu Ogończyk, syn Piotra, synowiec Grzegorza, kasztelan kruszwicki